José Novoa ist der Name folgender Personen:

* José Manuel Díaz Novoa (* 1944), spanischer Fußballtrainer
 José Ramón Novoa (* 1954), venezolanischer Filmeditor, Filmproduzent und Regisseur